Allied Joint Force Command bezeichnet:

 das Allied Joint Force Command Naples der NATO in Neapel, Italien
 oder das Allied Joint Force Command Brunssum der NATO in Brunssum, Niederlande